O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2014/2015 foi a 55ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Sporting Clube de Portugal conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular

Apuramento de Campeão

Apenas um jogo na final

</center>

Referências

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Basquetebol_2014/15

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-League-D1_2014-2015.asp?women=1

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol